Прісекань () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Прісекань () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Прісекань.
 Прісекань () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Богешть.
 Прісекань () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Флеминзь.